Der World Cup 1988 war die fünfte Austragung des World Cups im Handball der Männer. Das Turnier mit den acht bestplatzierten Nationalmannschaften der Weltmeisterschaft 1986 fand vom 12. bis 17. Januar 1988 in Schweden statt. Das Finale wurde in Stockholm ausgetragen.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Spiel um Platz 1

Abschlussplatzierungen 

 4. Platz: 
Kader: (mglw. unvollständig), Einar Þorvarðarson, Guðmundur Hrafnkelsson, Þorgils Óttar Mathiesen, Jakob Sigurðsson, Valdimar Grímsson, Sigurður Gunnarsson, Alfreð Gíslason, Guðmundur Guðmundsson, Páll Ólafsson, Kristján Arason, Atli Hilmarsson, Karl Þráinsson, Júlíus Jónasson, Geir Sveinsson. Trainer: Bogdan Kowalczyk
 5. Platz: 
Kader: (unvollständig), Mile Isaković, Veselin Vujović, Zlatan Saračević, Zlatko Portner, Muhamed Memić. Trainer: Abas Arslanagić
 6. Platz: 
Kader: (unvollständig), László Hoffmann, Tibor Oross, József Bordás, Mihály Kovács, Jenő Putics, László Marosi, Mihály Iváncsik, Zoltán Kádár, Gábor Horváth, Gézo Lehel, János Gyurka, Jacab Sibalin, László Szabó, János Kakas. Trainer: Lajos Mocsai
 7. Platz: 
Kader: Miguel Zuñiga, Lorenzo Rico, Pedro García Ramírez, Javier Cabanas, Juan Francisco Muñoz, Javier Reino, Juan de la Puente, Ricardo Marín, Juan José Uría, Agustín Milián, Julián Ruiz, Eugenio Serrano Gispert, Jaime Puig, Eduardo Sala, Juan Pedro Muñoz (Papitu), Luis García Lopez. Trainer: Juan de Dios Román
 8. Platz: 
Kader: Karsten Holm, Kim G. Jacobsen, Erik Veje Rasmussen, Ole Lauridsen, Klaus Sletting Jensen, Morten Stig Christensen, Otto Mertz, Lars Lundbye, Claus B. Munkedal, Peter Michael Fenger, Jens Christian Bak Kristensen, Flemming Hansen, Frank Jørgensen, Niels E. Kildelund Nielsen, Jens Erik Roepstorff, Jens H. Wamberg. Trainer: Anders Dahl-Nielsen

Weblinks 
 todor.com, Ergebnisse auf der Webseite von Todor Krastev (englisch)

1988
Handballveranstaltung 1988
Sportveranstaltung in Växjö
Sportveranstaltung in Malmö
Sportveranstaltung in Kristianstad
Sportveranstaltung in Kalmar
Sportveranstaltung in Värnamo
Sportveranstaltung in Ystad
Sportveranstaltung in Borlänge
Sportveranstaltung in Katrineholm
Sportveranstaltung in der Gemeinde Uppsala
Sportveranstaltung in Örebro
Sportveranstaltung in Eskilstuna
Sportveranstaltung in Piteå
Sportveranstaltung in der Gemeinde Umeå
Sportveranstaltung in Motala
Sportveranstaltung in Stockholm
Umeå
Uppsala